Zlatno (powiat Poltár) – wieś na Słowacji położona w kraju bańskobystrzyckim, w powiecie Poltár
 Zlatno (powiat Zlaté Moravce) – wieś na Słowacji, w kraju nitrzańskim, w powiecie Zlaté Moravce